Флаг муниципального образования «Морки́нский муниципальный район» является официальным опознавательно-правовым знаком и официальным символом муниципального образования «Моркинский муниципальный район» Республики Марий Эл Российской Федерации.

Флаг утверждён 21 июня 2006 года решением Собрания депутатов муниципального образования «Моркинский муниципальный район» № 52.

Описание 
«Флаг муниципального образования „Моркинский муниципальный район“ представляет собой прямоугольное полотнище соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее смещённую влево композицию герба района: в серповидно рассечённом зеленью и белым поле — сидящая  жёлтая белка с красными глазами, когтями и с жёлтой шишкой в лапах; зазубрено-гамированная оконечность рассечена белым и красным».

Также встречается вариант флага, где зазубрено-гамированная оконечность рассечена белым и зелёным цветами.

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба Моркинского района, который языком символов и аллегорий отражает исторические и культурные особенности района.

См. также 
 Герб Моркинского района

Примечания